Rowett ist der Familienname folgender Personen:

 John Quiller Rowett (1874–1924), britischer Unternehmer und Mäzen
 Tim Rowett (* 1942), britischer Spielzeugsammler und YouTuber
 Catherine Rowett (* 1956), britische Philosophin und Politikerin (GPEW), MdEP
 Gary Rowett (* 1974), englischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Rowett Island, Insel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis